

Ранс () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Ранс () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Ранс () — річка у Бретані, на якій збудовано одну з найбільших припливних електростанцій.

Ранс — громада в кантоні Во